Зелёногу́рский повят ()  —  повят (район) в Польше, входит как административная единица в Любушское воеводство. Центр повята  —  город Зелёна-Гура (в состав повята не входит). Занимает площадь 1350 км². Население — 75 219 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Бабимост, Червеньск, Каргова, Новогруд-Бобжаньски, Сулехув
 городско-сельские гмины: Гмина Бабимост, Гмина Червеньск, Гмина Каргова, Гмина Новогруд-Бобжаньски, Гмина Сулехув
 сельские гмины: Гмина Боядла, Гмина Свидница, Гмина Тшебехув, Гмина Забур, Гмина Зелёна-Гура

Демография 
Население повята дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Любуского воеводства
Зелёногурский повет